Voggenberg ist ein Bergname:
 Voggenberg (Bayerischer Wald), 630 m, Berg im Bayerischen Wald beim Ortsteil Voggenberg von Markt Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Voggenberg (Salzburger Becken), Berg im Salzburger Becken bei der Gemeinde Bergheim im Bundesland Salzburg, Österreich

Voggenberg ist ein Ortsname:
 Voggenberg (Alfdorf), Weiler im Gemeindeteil Pfahlbronn der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Voggenberg (Gemeinde Bergheim), Ortschaft der Gemeinde Bergheim im Bundesland Salzburg, Österreich
 Voggenberg (Röhrnbach), Ortsteil von Markt Röhrnbach im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Voggenberger Sägmühle, Wohnplatz im Gemeindeteil Pfahlbronn der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Voggenbergmühle, Wohnplatz im Gemeindeteil Pfahlbronn der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Voggenmühlhöfle, Hof im Gemeindeteil Vordersteinenberg der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vockenberg
 Fockenberg
 Voggenberger